Яворская — женская форма польской фамилии .

Известные носители  Яворская, Аделаида Ивановна (1933—2003) — советская и латвийская актриса.
 Яворская, Ирина Иосифовна (Карпова; род. 1981) — украинская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Яворская, Лидия Борисовна (по мужу — княгиня Барятинская; 1871—1921) — русская театральная актриса.
 Яворская, Мария Николаевна (род. 1984) — российская боксёрша.
 Яворская, Нина Викторовна (1902—1992) — советский искусствовед и музейный работник.
 Яворская, Элеонора Робертовна (род. 1925) — поэтесса, переводчица, член Союза писателей СССР. Заслуженный деятель Эстонии.